Milinowski ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Milinowski († nach 1910), deutscher Kommunalpolitiker, Amtsvorsteher von Zehlendorf und Nikolassee
 Marta Milinowski (1885–1970), US-amerikanische Konzertpianistin, Musikschulleiter und Biographin

Siehe auch
 Malinowski